Kjellberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Kjellberg 3 722
 Källberg 1 322
 Kjällberg 47
 Kjellbergh 5

Totalt blir detta 5 096 personer.

Släkter
 Kjellberg (släkt), flera släkter
 Kjellberg (Göteborgssläkten)

Personer med namnet Kjellberg eller varianter av detta namn

A
 Adolf Kjellberg (1828–1884), läkare, professor
 Agnes Kjellberg (1869–1937), konstnär
 Albert Kjellberg (1809–1857), konstnär och silhuettklippare
 Albin Kjellberg (1875–1950), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Anders Kjellberg, flera personer
 Anders Kjellberg (boktryckare) (död 1715)
 Anders Kjellberg (sociolog) (född 1945), professor
 Anders Kjellberg (musiker) (född 1952), trumslagare
 Astrid Kjellberg-Juel (1877–1965), konstnär
 August Kjellberg (1853–1925), affärsman och kommunpolitiker

B
 Bertil Kjellberg (född 1953), advokat och politiker
 Bo Kjellberg (1916–1999), matematiker

C
 Carl Kjellberg, flera personer
 Carl Kjellberg (1825–1891), grosshandlare och politiker
 Carl Kjellberg (1866–1933), arkivarie
 Carl Kjellberg (1915–1995)), diplomat
 Carl Oscar Kjellberg (1864–1932), brukspatron och godsägare
 Catharina Kjellberg, författare

E
 Eiwor Kjellberg (född 1959), riksspelman
 Elisabet Kjellberg (1821–1914), publicist och författare
 Emil Kjellberg (1844–1923), ingenjör och uppfinnare
 Erik Kjellberg (född 1939), musikvetare, professor
 Ernst Kjellberg (företagare) (1856–1935), bruksägare och donator
 Ernst Kjellberg (1891–1938), konsthistoriker och arkeolog
 Ernst Källberg (1913–1999), violinist

F
 Felix Kjellberg (född 1989), datorspelskommentator, känd som PewDiePie
 Freja Kjellberg Borchies (född 1987), modell
 Friedl Holzer-Kjellberg (1905–1993), finländsk keramiker
 Frithiof Kjellberg (1836–1885), skulptör
 Fritjof Kjellberg (1901–1980), pianist och musikpedagog

G
 Gerda Kjellberg (1881–1972), läkare
 Gustaf Kjellberg (1827–1893), psykiater

H
 Hubert Kjellberg (född 1972), verkställande direktör för Nationalencyklopedin
 Hulda Källberg (1911–2021), frisör

I
 Isidor Kjellberg (1841–1895), journalist och rösträttsförespråkare

J
 Jan Källberg, svensk-amerikansk statsvetare
 Johan Kjellberg (1846–1904), klarinettist
 Jonas Kjellberg, flera presoner
 Jonas Kjellberg (1752–1832), handlande, donator, politiker
 Jonas Kjellberg (1858–1942), direktör, finansman, politiker
 Jonas Anders Kjellberg (1788–1877), grosshandlare och politiker

K
 Kerstin Kjellberg-Jacobsson (född 1930), konstnär
 Kjell Kjellberg (1915–2003), arkitekt
 Knut Kjellberg (1867–1921), läkare, professor, nykterhetsman, politiker

L
 Lennart Kjellberg (1857–1936), klassisk arkeolog och universitetslärare
 Lennart Kjellberg (översättare) (1913–2004), bibliotekarie och översättare

M
 Maret Sturedotter Kjellberg (född 1950), illustratör och skulptör
 Margareta Kjellberg (1916–2005), vissångerska
 Mika Kjellberg (född 1959), entreprenör och modellagent
 Monica Kjellberg, skådespelare och manusförfattare

N
 Nils Kjellberg (1871–1938), tecknare

O
 Oscar Kjellberg (1870–1931), ingenjör och uppfinnare

P
 Patric Kjellberg (född 1969), ishockeyspelare
 Per Källberg (född 1947), filmfotograf
 Petter Kjellberg (1828–1910), redaktör

R
 Rolf Kjellberg (1901–1989), skulptör

S
 Sam Kjellberg (1863–1939), arkitekt
 Sture Källberg (född 1928), författare
 Svante Kjellberg (född 1946), läkare, expert på tecknade serier
 Sven T. Kjellberg (1892–1978), museiman

V
 Victor Kjellberg (1814–1875), affärsman
 Viktor Kjellberg (född 1975), illustratör

Övrigt
 Kjellbergska flickskolan
 Kjellbergska gymnasiet
 Kjellbergstjärnen

Se även
 Gatunamn i Göteborg

Källor

Svenska efternamn